Por ISR puede referirse a:

 Índice de sostenibilidad residencial (ISR), un indicador de la Sostenibilidad energética.
 Impuesto sobre la renta
 Inversión Socialmente Responsable